Norman Bailey peut désigner :
 Norman Bailey (1857-1923), footballeur anglais ;
 Norman Bailey (1933-2021), chanteur d'opéra britannique.